94. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie najwyższej rangi, które odbyły się w dniach 18–26 września 2021 w Brugii i Leuven (region Flandrii), w Belgii. Były to jedenaste zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Decyzja o wyborze Flandrii zapadła podczas spotkania w dniach 25–27 września 2018, podjęta przez Komitet Zarządzający UCI, a którą ogłoszono w trakcie trwania 91. Mistrzostw Świata w Kolarstwie Szosowym w Innsbrucku. Jedynie Francuz Julian Alaphilippe w wyścigu ze startu wspólnego oraz Włoch Filippo Ganna w jeździe indywidualnej na czas, obronili tytuły mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszymi okazali się Holenderka Ellen van Dijk i juniorka, Brytyjka Zoe Bäckstedt, które wywalczyły złoty i srebrny medal.

Reprezentacja Polski w mistrzostwach zdobyła brązowy medal, który wywalczyła Katarzyna Niewiadoma w wyścigu ze startu wspólnego, a był to pierwszy medal w historii startów Polek w tej konkurencji.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 907 osób (294 kobiety i 613 mężczyzn) z 75 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Francja (38 osób), gospodarz mistrzostw Belgia (36), Holandia i Włochy (35). Zgodnie z ustaleniami Komitetu Zarządzającego UCI obowiązywał specjalny system kwalifikacji. Liczba przyznanych miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego uzależniona była od jej miejsca w rankingu światowym UCI, ogłoszonym 17 sierpnia (elita i orlicy) oraz 31 sierpnia 2021 (juniorzy i juniorki). Natomiast w jazdach indywidualnych na czas każda reprezentacja mogła zgłosić maksymalnie dwie osoby oraz dodatkowo mógł wystartować aktualny obrońca tytułu, aktualny mistrz kontynentalny lub aktualny mistrz olimpijski. Również w jeździe drużynowej ogłoszono zasady kwalifikacji.

Reprezentacja Polski 

Reprezentacji Polski na podstawie zasad kwalifikacji do wyścigów ze startu wspólnego, ogłoszonych przez Komitet Zarządzający UCI przyznano 2 września 2021 następujące maksymalne limity startujących zawodników i zawodniczek:

Szkoleniowcy, trenerzy oraz Polski Związek Kolarski mając na uwadze powyższe limity zadecydowali o zgłoszeniu 25 osób (14 mężczyzn i 11 kobiet), które obsadziły wszystkie konkurencje.

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Mężczyźni

Kobiety

Zespół mieszany

Drużynowa jazda na czas

Klasyfikacja medalowa i punktowa oraz multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 

!